La Croisette (heuvel), een heuvel in de Belgische provincie Henegouwen
 La Croisette (Les Menuires), een wijk van het Franse skidorp Les Menuires
 La Croisette (straat), een boulevard in de Franse plaats Cannes